Ceeceenus är ett släkte av koralldjur. Ceeceenus ingår i familjen Paralcyoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Ceeceenus